Corynesporasca är ett släkte av svampar. Corynesporasca ingår i familjen Corynesporascaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Corynesporasca